Кубок африканских наций 1963 был четвёртым розыгрышем этого турнира. Он проходил с 22 ноября по 1 декабря 1963 года в Гане. Формат розыгрыша был изменён: теперь две группы по 3 команды в однокруговых турнирах определяли финалистов и участников матча за 3 место.

Отборочный турнир 
  квалифицировалась автоматически как победитель предыдущего розыгрыша.
  квалифицировалась автоматически как хозяйка турнира.

  получил путёвку в финальный турнир.

  получил путёвку в финальный турнир.

  была дисквалифицирована за нарушение правил (не обеспечила нейтрального судью на второй матч),  получила путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
6 мячей
  Хассан Эль-Шазли

4 мяча
  Эдвард Аква
  Мухаммед Хуссейн Риза
  Джакса
2 мяча
  Мохамед Салах Джедиди
  Менгисту Ворку

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1963 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1963 году
Ноябрь 1963 года
Декабрь 1963 года
Международные спортивные соревнования в Гане
1960-е годы в Гане